Fernando Martín puede referirse a:

 Fernando Martín del Campo (?-1932), un militar mexicano;
 Fernando Martín de Argenta (1945-2013), un periodista, músico y presentador de radio y televisión español;
 Fernando Martín Álvarez (1947-), empresario y expresidente del Real Madrid Club de Fútbol;
 Fernando Martín Espina (1962-1989), baloncestista español;
 Fernando Martín García (1961 -), un químico español;
 Fernando Martín Perezlindo (1977-), un futbolista argentino;
 Fernando Martín Carreras (1981-), un futbolista español;
 Fernando Martín Forestieri (1990-), un futbolista italoargentino;
 Polideportivo Fernando Martín (1991-), un pabellón de Fuenlabrada, Comunidad de Madrid, España, recibe su nombre en honor al jugador Fernando Martín Espina;
 Fernando Martín Basket Master (1987), videojuego de la compañía española Dinamic Software, recibe su nombre en honor al jugador Fernando Martín Espina.
 Fernando Martín Santos (1948-2015), futbolista español;